Macpherson,även skrivet MacPherson och McPherson,  är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet MacPherson eller med varianter av detta namn
 Aimee Semple McPherson (1890–1944), kanadensisk-amerikansk evangelist
 Elle Macpherson (född 1964), australisk fotomodell och skådespelare
 Graham McPherson (född 1961), brittisk sångare och skådespelare
 James Macpherson (1736–1796), skotsk författare, skrev Ossians sånger
 John MacPherson (1745–1821), brittisk ämbetsman, guvernör i Indien
 John R. McPherson (1833–1897), amerikansk politiker, demokrat, senator för New Jersey
 Paige McPherson (född 1990), amerikansk taekwondoutövare
 Patricia McPherson (född 1954), amerikansk skådespelare
 Stephenie Ann McPherson (född 1988), jamaicansk löpare

Se även
 McPherson (auktor), beteckningar vid biologisk namngivning

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn